Die Kingfisher Airlines Open Mumbai 2006 war ein Tennisturnier, das vom 25. September bis 1. Oktober 2006 in Mumbai stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2006 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Der Russe Dmitri Tursunow gewann seinen ersten ATP-Titel, indem er sich im Finale gegen den Tschechen Tomáš Berdych mit 6:3, 4:6, 7:6 durchsetzte. Berdych stand in seinem fünften Einzelfinale.
Im Doppel gewannen Mario Ančić und Mahesh Bhupathi den Titel. Für ersteren bedeutete das den 4. Doppel-Titel, für Bhupathi schon den 39. Titel. Im Finale besiegten sie das indische Doppel Rohan Bopanna und Mustafa Ghouse. Letzterer stand in seinen einzigen ATP-Finale.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Preisgeld lag bei 355.000 US-Dollar, die finanziellen Verbindlichkeiten bei 380.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 15 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 14 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 14 kB)

ATP Tour 2006
Tennisturnier in Mumbai